Paramesius är ett släkte av steklar som beskrevs av John Obadiah Westwood 1832. Paramesius ingår i familjen hyllhornsteklar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Hyllhornsteklar
Paramesius